Miejscowości w USA:
 Hillsboro – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Lawrence
 Hillsboro – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Hillsboro – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Hillsboro – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Hillsboro – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Hillsboro – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Caroline
 Hillsboro – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Scott
 Hillsboro – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 Hillsboro – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Sierra
 Hillsboro – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Hillsboro – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Hillsboro – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Hillsboro – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hill
 Hillsboro – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Coffee
 Hillsboro – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Loudoun
 Hillsboro – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Pocahontas
 Hillsboro – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Hillsboro – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 Hillsboro (ang. Hillsboro Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Hillsboro (ang. Hillsboro Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Hillsboro (ang. Hillsboro Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon